Hanemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hanemann (1872–1957), deutscher Jurist und Politiker (DNVP)
 August Hanemann (1840–1926), deutscher Architekt des Historismus
 Heinrich Hanemann (1883–1960), deutscher Materialforscher
 Julius Hanemann (1858–1939); deutscher Pfarrer und Botaniker
 Ludwig Hanemann (1907–1996; Künstlername Punx), deutscher Zauberkünstler
 Michael Hanemann (* 1945), deutscher Film- und Fernsehschauspieler

Siehe auch: 
 Hahnemann
 Hannemann
 Hanuman